Az alkalmi turista, Anne Tyler 1985-ben megjelent regénye 
 Az alkalmi turista, a regény alapján készült, 1988-ban bemutatott amerikai film